Рува () — город на северо-востоке центральной части Зимбабве, на территории провинции Восточный Машоналенд.

География 
Расположен примерно в 22 км к юго-востоку от столицы страны, города Хараре. Абсолютная высота — 1513 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 44 967 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Город расположен на автомобильной и железной дорогах, ведущих из Хараре в Мутаре.

Примечания 

Города Зимбабве